No futebol brasileiro, o significado de Clássico das Multidões depende da cidade onde estão sediados os times envolvidos. Clássico das Multidões pode ser:

 Fla-Flu, também conhecido como Clássico das Multidões
 Clássico das Multidões (Recife), jogo entre Sport e Santa Cruz
 Clássico das Multidões (Belo Horizonte), jogo entre América-MG e Atlético-MG
 Clássico do Povo (Salvador), jogo entre Bahia vs. Ypiranga, também conhecido como Clássico das Multidões
 Clássico das Multidões (Maceió), entre CRB e CSA
 Clássico da Paz (Fortaleza), entre Ceará e Ferroviário, também conhecido antigamente como Clássico das Multidões

Desambiguações de esportes